Ahe (Frans-Polynesië), een atol in de gemeente Manihi in de Frans-Polynesische archipel de Tuamotu
Luchthaven Ahe, een vliegveld op dit atol
Ahe (Bergheim), een plaats in de gemeente Bergheim, district Rhein-Erft-Kreis, Regierungsbezirk Keulen, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Ahe (Kirchhundem), een plaats in de gemeente Kirchhundem, district Olpe, Regierungsbezirk Arnsberg, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Ahe (dialect), een dialect van het Kendayan, gesproken in Indonesië
Ahe (Olpe), een rivier in Duitsland en zijrivier van de Olpe
Ahe (Wümme), een rivier in Duitsland en zijrivier van de Wümme